Sveta Jelena je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno je Golovik, jugozapadno je Martina, južno je Brseč, sjeverozapadno je Kalac, a sjeveroistočno Mošćenice.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji